Ви́ктор Петро́вич Ивано́в:
 Иванов, Виктор Петрович (1912—1973) — советский лётчик-истребитель.
 Иванов, Виктор Петрович (1925—1997) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Виктор Петрович (род. 1943) — российский химик, председатель Роскомхимнефтепрома.
 Иванов, Виктор Петрович (род. 1950) — советский и российский генерал-майор, начальник Тольяттинского военно-технического института.
 Иванов, Виктор Петрович (род. 1950) — российский директор ФСКН.
 Иванов, Виктор Петрович (род. 1954) — постановщик трюков в кино.
 Иванов, Виктор Петрович (род. 1938) — депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва .